Molossos (altgriechisch ) steht für:

 Molossos (Mythologie), Sohn des Neoptolemos und der Andromache in der griechischen Mythologie
 Molossos (Stratege), attischer Stratege im Jahr 348/347 v. Chr.
 Molossos (Stempelschneider), Münzstempelschneider in Thurioi aus dem ersten Drittel des 4. Jahrhunderts v. Chr.
 Molossos ist ein Beiname des Apollon

Siehe auch:
 Molossus